Никитино — населённый пункт в Ельнинском районе Смоленской области:
 Никитино — деревня в составе Бобровичского сельского поселения;
 Никитино — деревня в составе Коробецкого сельского поселения.